2 miejscowości w Polsce:
 Stanisławki – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. wąbrzeskim, w gminie Wąbrzeźno
 Stanisławki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów